El término cacao puede hacer referencia:

 a Theobroma cacao, el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero;
 a Cacao, un barrio del municipio de Carolina, Puerto Rico;
 a Cacao, un barrio del municipio de Quebradillas, Puerto Rico;
 a Cacao, una hacienda localizada en el municipio de Abalá, Yucatán, México;
 a El Cacao, localidad de la provincia de Los Santos, Panamá;
 a El Cacao, localidad de la provincia de Panamá Oeste, Panamá;
 a El Cacao, localidad de la provincia de Veraguas, Panamá.